The Criminologist – newsletter dell'American Society of Criminology
 The Criminologist – rivista di cronaca britannica
 The Criminologist – film del 1912
 The Criminologist – personaggio del musical The Rocky Horror Show